Хойм (нем. Hoym) — многозначный термин.

 Хойм — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зальцланд в составе городского округа Зеланд.
  — дворянский род.

Фамилия
Известные носители:

 Хойм, Анна Констанция фон (1680—1765) — графиня Анна Констанция фон Козель, урожденная фон Брокдорф, в браке Хойм, фаворитка Августа Сильного с 1705 по 1713 годы.
  (1668—1723) — государственный деятель; муж Анны Констанции фон Хойм.
 Хойм, Карл Георг Генрих фон (1739—1807) — прусский государственный деятель, граф.

См. также 
 Хойми (или Хайми) — село в Кулинском районе Дагестана.